Ермекбаев:
 Ермекбаев, Казыбек Мухатаевич (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Ермекбаев, Нурлан Байузакович (род. 1963) — государственный деятель Республики Казахстан.

Примечания